Fleurac ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Fleurac (Charente) im Département Charente
 Fleurac (Dordogne) im Département Dordogne

Fleurac ist der Name

 des französischen Mittel- und Langstreckenläufers Louis Bonniot de Fleurac